Ануа () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Ануа () — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Ануа () — коммуна во Франции, департамент Ньевр